Пи́сарев (Пи́сарева) — русская фамилия.

Писарев 

 
 Писарев, Алексей Афанасьевич (1909—1960) — артист балета, педагог Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.
 
 Писарев, Анатолий Иванович (1912—1974) — советский поэт, переводчик, журналист.
 Писарев, Вадим Яковлевич (род. 1965) — украинский танцор.
 Писарев, Валерий Васильевич (род. 1979) — киргизский бегун-марафонец.
 Писарев, Василий Ильич (1900—1977) — советский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Писарев, Виктор Евграфович (1882—1972) — советский учёный, селекционер, генетик, Герой Социалистического Труда.
 Писарев, Владимир Александрович (1881—1937) — священник РПЦ, священномученик.
 Писарев, Вячеслав Борисович (1950—2008) — советский и российский учёный.
 Писарев, Геннадий Васильевич (1913—1957) — Герой Советского Союза.
 
 Писарев, Дмитрий Иванович (1840—1868) — русский публицист и литературный критик, переводчик, революционер-демократ.
 
 Писарев, Иван Васильевич (1899—1968) — советский военачальник, генерал-майор.
 Писарев, Игорь Иванович (1931—2001) — советский гребец-байдарочник.
 Писарев, Кирилл Валерьевич (род. 1969) — российский предприниматель и инвестор.
 Писарев, Модест Иванович (1844—1905) — актёр, педагог, критик.
 
 Писарев, Павел (1934—2022) — болгарский журналист и политик.
 Писарев, Пётр Константинович (1874—1967) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 Писарев, Семён Петрович (1846—1904) — смоленский историк-краевед, педагог, коллекционер, музейный деятель.
 
 Писарев, Степан Иванович (1707—1775) — переводчик, преподаватель Московской духовной академии, обер-секретарь Синода.

Двойная фамилия 
 
 Скорняков-Писарев, Григорий Григорьевич (1669—1747) — военный и политический деятель, литератор, организатор школьного дела.



См. также 
 Писарево
 Писаревка

Примечания